Hrvatska:
 Bašići (Barban) naselje u općini Barban

BiH:
 Bašići (Bugojno, BiH), naselje u općini Bugojno
 Bašići (Gacko, BiH), naselje u općini Gacko
 Bašići (Kakanj, BiH), naselje u općini Kakanj
 Bašići (Šekovići, BiH), naselje u općini Šekovići